Il doppio femminile del Lipton Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Gigi Fernández e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 7–5, 2–6, 6–3 contro Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (finale)
 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (terzo turno)
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (semifinali)
 Lori McNeil /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
n/a
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (terzo turno)
 Laura Golarsa /  Evgenija Manjukova (terzo turno)

 Katrina Adams /  Zina Garrison (terzo turno) 
 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (terzo turno) 
 Nicole Bradtke /  Kristine Kunce (terzo turno) 
 Elna Reinach /  Irina Spîrlea (terzo turno) 
 Debbie Graham /  Jill Hetherington (terzo turno) 
 Kyōko Nagatsuka /  Ai Sugiyama (quarti di finale) 
 Katerina Maleeva /  Natalija Medvedjeva (quarti di finale) 
 Sandra Cecchini /  Caroline Vis (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Lipton Championships 1995